Remise (af fransk remettre "sætte tilbage") har flere betydninger:

 Vildtremise – en lille plantage med buske og træer, hvor vildtet kan gemme sig

Vognhal, endestation
 Jernbaneremise 
 Lokomotivremise
 Motorvognsremise
 Sporvognsremise

Se også
 Fægtning – hvor remise er gentagelse af angreb, uden at hånden trækkes tilbage
 Skak – hvor udtrykket "remis" har samme etymologi